El torneo femenino individual del Campeonato Mundial de Bádminton de 2015 tuvo lugar del 10 al 16 de agosto en Yakarta, Indonesia. Carolina Marín llega como la Campeona Mundial en 2014.

Cabezas de serie 

  Carolina Marín (campeona) 
  Saina Nehwal (subcampeona) 
  Li Xuerui (3ª ronda) 
  Tai Tzu-ying (Cuartos de final) 
  Ratchanok Intanon (3ª ronda) 
  Wang Yihan ((Cuartos de final) 
  Wang Shixian ((Cuartos de final) 
  Sung Ji-hyun (Semifinales) 

<ol start=9>
  Nozomi Okuhara ''(2ª ronda) 
  Bae Yeon-ju ''(3ª ronda) 
  P. V. Sindhu ''((Cuartos de final) 
  Michelle Li ''(3ª ronda) 
  Minatsu Mitani ''(2ª ronda) 
  Sayaka Takahashi ''(3ª ronda) 
  Busanan Ongbumrungpan ''(3ª ronda) 
  Maria Febe Kusumastuti ''(2ª ronda)

Draw

Finales

Sección 1

Sección 2

Sección 3

Sección 4

Referencias 

Campeonato mundial de bádminton de 2015